Vysočany est un toponyme qui peut désigner :

Vysočany, une commune du district de Bánovce nad Bebravou, dans la région de Trenčín.

Vysočany, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vysočany, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vysočany, un quartier de Prague.

Homonymie de localités en  Tchéquie